Phaleria kan syfta på:

 Phaleria (djur) – ett släkte skalbaggar
 Phaleria (växter) – ett släkte av växter